Injao steht für folgende Dörfer in Niger:

 Injao (Azèye), Dorf in der Gemeinde Azèye, Departement Abalak, Region Tahoua
 Injao (Tarka), Dorf in der Gemeinde Tarka, Departement Belbédji, Region Zinder